

Patronyme 

Nicolas Viel (1600-1625), missionnaire récollet du Canada ;
Charles-François Viel (1745-1819), architecte français ;
Louis de Viel-Castel (1800-1887), historien et diplomate français ;
Victoire Eulalie Viel (1815-1877), religieuse ;
Marguerite Viel (1894-1976), scénariste et réalisatrice française ;
Julius Viel (1918-2002), militaire allemand condamné pour crime de guerre ;
 famille normande d'éleveurs de chevaux ;
 Albert Viel (1854-1938), dont le nom a été donné à un prix hippique (prix Albert-Viel) ;
 Jean-Pierre Viel (1948-) ; 
 Paul Viel (1949-), éleveur français de chevaux ;
Pierre Viel (1755-1810), graveur français ;
Roger Viel (1902-1981), athlète français ;
Roger Viel (1949-2005), joueur français de rugby ;
Reynald Viel (1953-), auteur canadien ;
Tanguy Viel (1973-), romancier français ;
Aurélie Viel (1977-), auteur et dramaturge française ;
Glenn Viel (1980-), chef français.

Toponyme 

 Viel, hameau de la commune d'Onderbanken, aux Pays-Bas ;
 Viel-Arcy, commune française de l'Aisne ;
 Viel-Saint-Remy, commune française des Ardennes.

Voir aussi 
 La Chapelle-Viel, commune française de l'Orne ;
 Lunel-Viel, commune française de l'Hérault ;
 Saint-Ange-le-Viel, commune française de Seine-et-Marne ;
 Vieux-Viel, commune française d'Ille-et-Vilaine.

Patronyme normand